Павленки — название населённых пунктов на Украине:

 Павленки — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Павленки — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Павленки — село в Харьковском районе Харьковской области.